

Cinema 
 Nobody – film del 1921 diretto da Roland West
 Nobody – film del 2007 diretto da Shawn Linden
 Nobody – film del 2009 diretto da Rob Perez
 Io sono nessuno (Nobody) – film del 2021 diretto da Il'ja Najšuller

Musica 
 Nobody – singolo di Toni Basil del 1981
 Nobody – singolo di Shara Nelson del 1994
 Nobody – singolo di Keith Sweat del 1996
 Nobody – singolo degli Skindred del 2005
 Nobody – singolo delle Wonder Girls del 2008
 Nobody – singolo di Ne-Yo del 2009
 Nobody – mixtape di Chief Keef del 2014
 Nobody – singolo di Rick Ross del 2014
 Nobody – singolo di Klara Hammarström del 2020